Бадгингарра:
 Бадгингарра (Западная Австралия)
 Бадгингарра (национальный парк)